Флаг муниципальное образование «Город Азо́в» Ростовской области Российской Федерации.

Флаг является официальным символом муниципального образования «Город Азов» и служит знаком единства его населения.

Упразднённый флаг 
Первый флаг города Азова был утверждён решением Азовской городской Думы от 30 декабря 1996 года № 106.

Флаг города Азова имеет пропорции 1:2 и состоит из четырёх цветов.

Основой композиции рисунка флага является синяя ультрамариновая полоса, разветвляющаяся к древку на два рукава, символизирующая форму реки Дон у города Азова.

Между разветвлением синей полосы образуется треугольник светло-зелёного цвета, символизирующий зелёную дельту реки Дон.

Нижняя часть флага — жёлтого цвета, отражает Приазовские степи, хлебные нивы.

Верхняя часть — голубая, отражает экологически чистый небосклон над Азовом.

25 июля 1997 года, решением Азовской городской Думы № 68, было утверждено положение о флаге города Азова.

Действующий флаг 
25 мая 2006 года, решением Азовской городской Думы № 106, был утверждён новый флаг муниципального образования «Город Азов».

Описание флага 

Флаг муниципального образования «Город Азов» представляет собой прямоугольное полотнище лазоревого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого фигуры белого цвета: вверху — повышенные четырёхконечный равноконечный крест с расширяющимися концами, под ним опрокинутый полумесяц; внизу — два скрещённых осётра.

Обоснование символики 
Флаг отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Флаг муниципального образования «Город Азов» составлен на основании герба муниципального образования «Город Азов», который представляет собой восстановленный старинный герб Азова, утверждённый а указом Сената и окончательно признанный в 1914 году гербом Азова (на тот момент имевшего статус посада), Гербовым отделением Департамента Герольдии Правительствующего Сената.

Примечания 

Флаги с изображением полумесяца
Флаги с изображением рыбы